Intimate and live е първият концертен албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Диск 1
 Too Far – 6:57
 What Do I Have to Do – 4:20
 Some Kind of Bliss – 4:07
 Put Yourself in My Place – 4:51
 Breathe – 4:05
 Take Me With You – 6:29
 I Should Be So Lucky – 4:00
 Dancing Queen – 6:00
 Dangerous Game – 5:34
 Cowboy Style – 6:28

 Диск 2
 Step Back in Time – 3:36
 Say Hey – 4:10
 Free – 4:01
 Drunk – 4:21
 Did It Again – 5:18
 Limbo – 4:10
 Shocked – 5:38
 Confide in Me – 6:26
 The Loco-Motion – 3:20
 Should I Stay or Should I Go – 4:29
 Better the Devil You Know – 7:46

VHS и DVD 
 Too Far – 6:57
 What Do I Have to Do – 4:20
 Some Kind of Bliss – 4:07
 Put Yourself in My Place – 4:51
 Breathe – 4:05
 Take Me With You – 6:29
 I Should Be So Lucky – 4:00
 Dancing Queen – 6:00
 Dangerous Game – 5:34
 Cowboy Style – 6:28
 Step Back in Time – 3:36
 Say Hey – 4:10
 Free – 4:01
 Drunk – 4:21
 Did It Again – 5:18
 Limbo – 4:10
 Shocked – 5:38
 Confide in Me – 6:26
 Locomotion – 3:20
 Should I Stay or Should I Go – 4:29
 Better the Devil You Know – 7:46

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 1998 година